Der Begriff FBD bezeichnet:
 DRAM-Module, siehe Fully Buffered DIMM
 eine Anwaltssozietät, siehe Freshfields Bruckhaus Deringer

Der Begriff Fbd bezeichnet:
 Function block diagram, siehe Funktionsbausteinsprache
 Free body diagram, siehe Freischneiden 
 Fachnormenausschuss Bibliotheks- und Dokumentationswesen des Deutschen Instituts für Normung (DIN), siehe unter NABD 

FBD